Ко́пелев — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Копелев, Владимир Ефимович (род. 1935) — советский и российский строитель, Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Москвы.
 Копелев, Лев Зиновьевич (1912—1997) — русский публицист, литературовед-германист, критик, переводчик и педагог, правозащитник, советский диссидент.

Примечания